Арви Алтмяэ (; ) — советский и эстонский архитектор, политик, педагог, профессор, доктор наук (2009), ректор Высшей технической школы (Tallinna Tehnikakõrgkool).

Биография 
В 1967—1973 годах обучался на архитектурном факультете Эстонской академии художеств (Таллин). В 1999 окончил магистратуру при Высшей технической школе и получил диплом специалиста государственного управления. В 1999—2004 преподавал в столичной академии Норд (Сийли), в 2006—2009 стажировался в университет Тампере, где защитил докторскую диссертацию.

Арви Алтмяэ в 2005—2008 избирался ректором Таллинской технической высшей школы, был председателем Совета ректоров Эстонии.

Председатель правления объединения «Красивый дом Эстонии».

С 2012 года — председатель совета Фонда содействия развитию предпринимательства Эстонии. Заместитель председателя Центрального союза собственников Эстонии.

Политик, председатель консервативной партии Союз Отечества и Res Publica.

Награды 
 Орден Белой звезды 3 класса (2000)
 Орден Белой звезды 2 класса (2006)

Примечания

Ссылки 
 Arvi Altmäe

Члены партии «Союз Отечества и Res Publica»
Политики XXI века
Архитекторы Эстонии
Выпускники Эстонской академии художеств
Ректоры вузов Эстонии
Педагоги Эстонии
Доктора наук